Radu Albot e Dušan Lajović erano i detentori del titolo, ma Lajović ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Albot ha fatto coppia con Illja Marčenko, ma i due hanno perso al primo turno contro Dominic Inglot e Robert Lindstedt.

In finale Flavio Cipolla e Dudi Sela hanno sconfitto Andrés Molteni e Diego Sebastián Schwartzman con il punteggio di 6-3, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (quarti di finale, ritirati)
  Nicholas Monroe /  Mate Pavić (primo turno)

 Guillermo Durán /  Máximo González (semifinale)
 Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Wildcard 

  Tuna Altuna /  Dino Marcan (primo turno)

 Cem İlkel /  Bernard Tomić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016
ATP World Tour 2016